«В по́исках утра́ченного вре́мени»:
 В поисках утраченного времени
 В поисках утраченного времени (фильм)